Avant que l'ombre... fait référence à plusieurs éléments de la carrière de Mylène Farmer :
 Avant que l'ombre..., 
 Avant que l'ombre...,  de cet album
 Avant que l'ombre..., album live.

Voir aussi 
 Avant que l'ombre... À Bercy